aldehyd mlekowy, CH3CH(OH)CHO
dioksolan, 
kwas propionowy, CH3CH2COOH
mrówczan etylu, HCOOCH2CH3
octan metylu, CH3COOCH3